Nuevo clasicismo puede referirse a:
Neoclasicismo, movimiento artístico del siglo XVIII y XIX
Anacronistas, movimiento pictórico de finales del siglo XX, también llamado nuevo clasicismo o neomanierismo.